Sezon 1948/49 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 RC Lens
 Girondins Bordeaux

Najlepsi strzelcy 

1948 w piłce nożnej
1948 we Francji
1949 w piłce nożnej
1949 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji